Starigrad (Zadar), een gemeente in de Kroatische provincie Zadar
Starigrad (Senj), een plaats in de gemeente Senj in de Kroatische provincie Lika-Senj

Zie ook
 Stari Grad (doorverwijspagina)